Plouhinec – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Finistère.
 Plouhinec – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.